La troisième saison de Nos années pension a démarré en France sur France 2 le samedi  et s'est terminée le samedi . Elle est composée de 26 épisodes.

Saison de Nos années pension